Czupy Imre (Szőny, 1954 – Győr, 2015)

Bábolna Nemzeti Ménesbirtok gazdasági igazgató, Zsolnay Porcelán manufaktúra kontrolling igazgató, Rába Magyar Vagon-és gépgyár raktárgazdálkodási vezető.

Pénzügyi szakközgazdász, a győri Révay Gimnázium válogatott kosaras sportolója.

Diplomája kézhezvételét követően elemző közgazdászként kezd a Rába Magyar Vagon-és Gépgyár győri gyárában. Karrierje beindul, sok újdonságot vezet be munkájában, a 80-as években ő már a nyugati mintájú Fifo-elvet követi a raktárgazdálkodásban.

Győrből Kapuvárra kerül gazdasági vezetőnek, majd a Zsolnayban később Bábolnán dolgozik.

Minden munkakörében a megszokottnál egy lépéssel előbbre jár, újdonságokat vezet be, keresi a fejlesztési lehetőségeket.

Utca is viseli a nevét.